Сове́тская у́лица (шире — Советская, Советский (проспект, переулок)) — распространённое название улиц на территории бывшего СССР. В 1990-е годы в некоторых городах и посёлках Советским улицам возвращены исторические наименования (если таковые были).

Россия 
 Советская улица в Апатитах.
 Советская улица в Арзамасе.
 Советская улица в Архангельске.
 Советская улица в Астрахани.
 Советская улица в Балашихе.
 Советская улица в Барнауле.
 Советская улица в Белове.
 Советская улица в Бийске.
 Советская улица в Вельске.
 Советская улица в Видном.
 Советская улица в Воронеже.
 Советская улица во Всеволожске.
 Советская улица в Выкопанке.
 Советская улица в Домодедове.
 Советская улица в Дмитрове.
 Советская улица в Екатеринбурге.
 Советская улица в Железнодорожном.
 Советская улица в Железногорске (Красноярский край).
 Советская улица в Иванове.
 Советская улица в Иркутске.
 Советская улица в Истре.
 Советская улица в Ишимбае.
 Советская улица в Ижевске.
В Казани:
Советская улица (Борисоглебское)
Советская улица (Кадышево)
Советская улица (Петровский)
 Советский проспект, Советская улица и Советский переулок в Калининграде.
 Советская улица в Кашире.
 Советская улица в Кинзебулатове.
 В Кирове:
 Советская улица (Киров).
 Советская улица (Нововятск).
 Советская улица (Красное).
 Советская улица в Кировске Мурманской области.
 Советская улица и Советский переулок в Коломне.
 Советская улица в Королёве.
 Советская улица в Костроме.
 Советская улица в Красноярске.
 Советская улица в Кувшинове.
 Советская улица в Кургане.
 В Липецке:
 Советская улица (Липецк).
 Советская улица (Ссёлки).
 Советская улица (Жёлтые Пески).
 Советская улица и Советский переулок в Магнитогорске.
 Советская улица в Мамадыше.
 Советская улица в Медвежьегорске.
 Советская улица в Менделеевске.
 Советская улица в пгт Михнево Московской области. 
 Советская улица в Можге.
 Советская улица в Моршанске.
 В Москве:
 Советская улица (Измайлово).
 Советская улица (Внуково).
 Советская улица (Зеленоград).
 Советская улица (Рублёво).
 Советская улица (Толстопальцево).
 Советская улица в Мурманске.
 Советская улица в Невинномысске.
 Советская улица в Нижнем Новгороде.
 Советская улица в Новосибирске.
 Советская улица в Новошахтинске.
 Советская улица в Новоульяновске.
 Советская улица в Оренбурге.
 Советская улица в Орле.
 Советская улица в Пензе.
 Советская улица в Перми.
 Советская улица в Петрозаводске.
 Советская улица во Пскове.
 Советская улица в Рабочеостровске.
 Советская улица в Реутове.
 Советская улица в Ростове-на-Дону.
 Советская улица в Ртищеве.
 Советская улица в Салавате.
 Советская улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 1-я Советская улица.
 2-я Советская улица.
 3-я Советская улица.
 4-я Советская улица.
 5-я Советская улица.
 6-я Советская улица.
 7-я Советская улица.
 8-я Советская улица.
 9-я Советская улица.
 10-я Советская улица.
 Советский переулок.
 Советская улица (Володарский).
 Советская улица (Горелово).
 Советская улица (Кронштадт).
 Советская улица (Левашово).
 Советская улица (Ольгино).
 1-я Советская улица (Павловск).
 Советская улица (Торики).
 Советская улица, 1-й и 2-й Советские переулки в Саранске.
 Советская улица в Сарапуле.
 Советская улица в Саратове.
 Советская улица в Сарове.
 Советская улица в Сасове.
 Советская улица в Севастополе.
 Советская улица в Северодвинске.
 Советская улица и Советский переулок в Семилуках.
 Советская улица в Сергаче.
 Советская улица в Серпухове.
 Советская улица в Соколе.
 Советская улица в Сосновке.
 Советская улица в Сочи.
 Советская улица в Сызрани.
 Советская улица в Тамбове.
 Советская улица в Таловой.
 Советская улица в Тарногском Городке.
 Советская улица в Твери.
 Советская улица в Тимирязевском (Томск).
 Советская улица в Тольятти.
 Советская улица в Томске.
 Советская улица в Торопце.
 Советская улица в Туле.
 Советская улица в Феодосии.
 Советская улица в Хабаровске.
 Советская улица в Челябинске.
 Советская улица в Шацке.
 Советская улица в Электростали.
 Советская улица в Ярославле.
 Советская улица — прежнее (с 1919 по 1991 год) название улицы Людогоща в Великом Новгороде.
 Советская улица — прежнее (с 1922 по 1997 год) название Соборной улицы в Гатчине.
 Советская улица — прежнее название улицы Некрасова в Екатеринбурге.
 Советская улица — прежнее название Игринской улицы в Ижевске.
 Советская улица — прежнее (с 1935 по 1945 год) название Пушкарного переулка в Курске.
 В Липецке:
 Советская улица — прежнее (до 1960 года) название Белорусской улицы до включения Сокольского в состав города;
 Советская улица — прежнее (до 1960 года) название улицы Брюллова;
 Советская улица — прежнее (до 1964 года) название Исполкомовской улицы до включения Сырского в состав города;
 Советская улица — прежнее (до 1936 года) название Комсомольской улицы;
 Советская улица — прежнее (с 1918 по 1924 год) название улицы Ленина;
 Советская улица — прежнее (до 1964 года) название Липецкой улицы до включения Казинки в состав города;
 Советская улица — прежнее (до 1936 года) название улицы Энгельса.
 Советская улица — прежнее (до 1996 года) название улицы Коркмасова в Махачкале.
 В Москве:
 Советская улица — прежнее (с 1918 по 1922 год) название улицы Большая Полянка.
 Советская улица — прежнее (до 1964 года) название улицы Рудневой (в то время — подмосковный город Бабушкин).
 Советская улица — прежнее название проспекта Ленина в Мурманске.
 Советская улица — прежнее (до 2006 года) название улицы Кешокова в Нальчике.
 Советская улица — прежнее (с 1954 по 1965 год) название улицы им. Ленина в Нарьян-Маре.
 Советская улица — прежнее название Атаманской улицы в Новочеркасске.
 Советская улица — прежнее (в 1976—1993; а с 1920-х по 1976 — Большая Советская) название Правленской улицы в Петергофе.
 Советская улица (затем улица Ленина) — бывшее название Воскресенской улицы в Старой Руссе.
 В Ярославле:
 Советская улица — прежнее (до 1957 года) название Мастеровой улицы;
 Советская улица — прежнее (до 1957 года) название 4-й Смоленской улицы;
 Советская улица — прежнее (до 1957 года) название 5-й Яковлевской улицы.

Украина 
 Советская улица в Виннице.
 Советская улица в Киеве.
 Советская улица в Константиновке.
 Советская улица в Краматорске.
 Советская улица в Кременчуге.
 Советская улица в Луганске.
 Советская улица — прежнее (в 1920—2016 годах) название Соборной улицы в Николаеве.
 Советская улица в Ромнах.
 Советская улица в Чернобыле.
 Советская улица в Умани.
 Советская улица — прежнее название Харлампиевской улицы в Мариуполе.

Белоруссия 
 Советская улица в Барановичах.
 Советская улица в Бобруйске.
 Советская улица в Бресте.
 Советская улица в Гомеле.
 Советская улица в Гродно.
 Советская улица в Минске.
 Советская улица в Мозыре.
 Советская улица в Пружанах.
 Советская улица в Светиловичах.

Казахстан 
 Советская улица в Алма-Ате, ныне улица Казыбек би.

См. также 

 Советская площадь
 Советский переулок
 Советский проспект